Jefunne – postać biblijna z pokolenia Judy 
 Jefunne – postać biblijna z pokolenia Asera